«How Do You Do» puede referirse a:

Música 
Álbumes
 "How Do You Do" (1984), álbum de Miyuki Nakajima.
 "How Do You Do" (2011), álbum de Mayer Hawthorne.
Canciones
 "How Do You Do?" (1946), canción de la película "Canción del sur".
 "How Do You Do" (1971), canción de Mouth & MacNeal.
 "How Do You Do!" (1992), canción de Roxette.
 versión "How Do You Do!" (2006) de Cascada.
 "How Do You Do" (2005), canción de Shakira.
 "How Do You Do?" (2007), canción de beFour.